QCD — Quintessential Player — распространяемый бесплатный аудиоплеер с «закрытым» кодом.
 QCD —  — квантовая хромодинамика, раздел физики.